Osoby o tym nazwisku:
 Ferdynand Andrusiewicz – polski architekt, oficer
 Kazimierz Andrusiewicz – polski oficer